Armageddon (von  Harmagedon) steht für:

 Harmagedon, den Ort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht in der Offenbarung des Johannes

dem Namen nach:
 2012 Armageddon, US-amerikanischer Katastrophenfilm von Justin Jones aus dem Jahr 2007 (Originaltitel: The Apocalypse)
 Armageddon (Band), eine britische Rockband
 Armageddon-Zyklus, eine Romanserie des Science-Fiction-Buchautors Peter F. Hamilton
 Armageddon 2419 A.D., eine Science-Fiction-Novelle des amerikanischen Autors Philip Francis Nowlan 
 Armageddon – Das jüngste Gericht, ein US-amerikanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 1998
 Armageddon – Die längste Nacht, eine US-amerikanisch-deutsche Spieldokumentation aus dem Jahr 2007 (Originaltitel: Super Comet: After the Impact)
 Armageddon 2012 – Die letzten Stunden der Menschheit, ein kanadischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 2011
 Armageddon (Spiel), ein strategisches Fantasyspiel
 Mortal Kombat: Armageddon, ein Konsolen- und Computerspiel
 Worms Armageddon, ein rundenbasiertes Computerspiel
 Armageddon-Partie, als Tie-Break eingesetzte Form einer Schachpartie